MYO15B () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 530 амінокислот, а молекулярна маса — 167 118.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки